Lovelace  má více významů. Může se jednat o:

Příjmení 
 Ada Lovelace (1815–1852) – anglická matematička, celým jménem Augusta Ada King, hraběnka z Lovelace
 Linda Lovelace (1949–2002) – americká pornoherečka, občanským jménem postupně: Linda Boremanová, Linda Traynorová, Linda Marchianová
 Richard Lovelace (1618–1657) – anglický básník

Ostatní 
 Lovelace (film) – biografický film z roku 2013 o Lindě Lovelace
 Lovelace (kráter) – kráter na Měsíci